Yoann puede referirse a:

 Yoann Gourcuff (1986-), jugador de fútbol; o
 Yoann Maestri (1988-), jugador de rugby.